Tiokronorssedel kan bland annat syfta på:
Svensk tiokronorssedel – en svensk sedel, utgiven från 1874 till 1990
Tjeckoslovakisk tiokronorssedel